Vladimir Grigor'evič Šuchov – architetto e ingegnere russo
 Torre Šuchov – monumento di Mosca

Pagine correlate 

 Žukov